Newfoundland and Labrador Scotties Tournament of Hearts 2014 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Fundlandii i Labradoru kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2014.

Turniej finałowy odbył się w dniach 8-11 stycznia 2014 w St. John’s na lodowisku Re/Max Centre. 

W turnieju udział wzięło 5 drużyn. Tytułu mistrzowskiego broniła ekipa Stacie Devereaux, która uplasowała się na 4. miejscu. W zawodach triumfowała Heather Strong pokonując w finale 10:3 Shelley Nichols.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
8 stycznia 2014; 17:00

Sesja 2. 
9 stycznia 2014; 9:00

Sesja 3. 
9 stycznia 2014; 14:30

Sesja 4. 
10 stycznia 2014; 14:00

Sesja 5. 
10 stycznia 2014; 19:30

Play-off

Finał 1 
11 stycznia 2014; 13:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 

2014 w curlingu
2014